Kitner ist der Familienname folgender Personen:

 Ieronim Sewastjanowitsch Kitner (1839–1929), russischer Architekt, Vertreter des Backsteinstils und Hochschullehrer
 Maximilian Ieronimowitsch Kitner (1868–1942), russischer Architekt